Woerner ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Woerner (1952–2011), deutscher Songschreiber und Bandleader
 Carl Woerner (1886–1968), deutscher Landrat
 Charlie Woerner (* 1997), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Charlotte Woerner (1893–?), deutsche Schriftstellerin
 Elisabeth Woerner (* 1990), niederländische Ruderin
 Lothar Woerner (1930–2000), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof 
 Marlene Neubauer-Woerner (1918–2010), deutsche Bildhauerin
 Roman Woerner (1863–1945), deutscher Literaturwissenschaftler, Übersetzer und Herausgeber
 Ursula Woerner (* 1970), deutsche Filmproduzentin

Siehe auch:

 Sager & Woerner
 Wörner